Hanabi pode referir-se à:
A palavra japonesa para "fogos de artifício", .

Na música:
 Hanabi Taikai, uma festividade japonesa;
 Hanabi, uma canção da dupla japonesa capsule.
 Hanabi, uma canção da banda japonesa Ikimono-gakari.

Desambiguação